Онь () — название нескольких коммун во Франции:

 Онь — в департаменте Эна.
 Онь — в департаменте Марна.
 Онь — в департаменте Уаза.